Ухово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ухово — упразднённая деревня в Ветковском районе Гомельской области.

Польша 
 Ухово — деревня в Подляском воеводстве.

Россия 
 Ухово — деревня в Кимрском районе Тверской области.